Malo steht für:

 Malo (Vanuatu), Insel im Pazifik
 Malo (Gattung), eine Gattung der Würfelquallen
 Malo (Venetien), eine Gemeinde in der Provincia di Vicenza in Italien
 Malo (Washington), Ort in den Vereinigten Staaten
 Malo (Band), eine Latin-Jazz-Rock Band aus San Francisco 
 Malo S.p.A., italienischer Kaschmirhersteller
 den französischen Namen des heiligen Machutus
 einen bretonischen Vornamen 

Malo ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Malo (1835–1914), französischer Orchesterleiter und Komponist
 Gaétan Malo (* 1963), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler
 Jean-Pierre Malo (* 1951), französischer Schauspieler
 Jorge López Malo (* 1957), mexikanischer Fußballspieler
 Matthieu de Castro Malo (1604–1677), römisch-katholischer Bischof
 Michel Malo (* 1938), Erzbischof von Antsiranana
 Patrick Malo (* 1992), burkinischer Fußballspieler
 Pedro Malo de Villavicencio († 1744), spanischer Jurist und Kolonialverwalter
 Pia Malo (* 1982), deutsche Schlagersängerin
 Samuelu Malo (* 1999), samoanischer Fußballspieler
 Silao Malo (* 1990), samoanischer Fußballspieler
 Tania Botewa-Malo (* 1950), bulgarische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Saint-Malo
 Mahlo
 Mahlow
 Mallo
 Marktlokations-Identifikationsnummer (kurz Malo)